Вадим Семёнович Кальницкий (19 июня 1936, Красный луч, Донецкая область, Украинская ССР, СССР — 10 сентября 2013, Новочеркасск, Россия) — инженер, учёный, доктор технических наук.

Биография 
В 1959 г. окончил энергетический факультет НПИ. В течение пяти лет работал в конструкторском бюро таганрогского завода «Красный котельщик». Там он опубликовал свои первые работы.

В 1964 г. возвращается в г. Новочеркасск и работает в НПИ.

В 1967 г. защищает докторскую диссертацию.

С 1974—1991 г. г. начальник лаборатории, отдела и главный инженер ОКТБ «СТАРТ». Работает по совместительству доцентом кафедры «Технологическая автоматика».

В 1984 г. награждён орденом «Знак почёта» за участие в создании ракетного комплекса «Тополь».

12 апреля 1990 г. стал лауреатом премии Совета Министров СССР в области науки и техники за создание и внедрение в народное хозяйство комплекса специальных средств автоматизации, обеспечивающих повышение качества продукции и безопасности ее производства в потенциально опасных технологических процессах.

С 2003 г. он работал заместителем директора по науке предприятия «Пластик Энтерпрайз».

В 2006 г. Федерация космонавтики РФ наградила медалью имени академика Бориса Петровича Жукова за заслуги перед отечественной космонавтикой.

За заслуги в педагогической деятельности был награждён почетным знаком «Отличник высшего образования РСФСР».

Все годы он занимался исследованиями, разработкой и внедрением специальных приборов, устройств и систем автоматизации в оборонную отрасль промышленности боеприпасов и спецхимии. В этой отрасли был известен как один из создателей научного направления «Разработка теории, принципов создания и построения интеллектуальных автоматизированных систем управления потенциально опасными технологическими процессами и производствами».

Публикации 
Результаты работы Кальницкого опубликованы в 143 трудах, в том числе, четырёх монографиях, четырёх отраслевых каталогах, отраслевом стандарте и 90 статьях, и получено 45 авторских свидетельств и патентов.

Под руководством Кальницкого защищено 5 кандидатских диссертаций, своими работами и участием он способствовал появлению двух докторов наук.

 Кальницкий В. С., Куприкова А. В. Моделирование производственных возможностей предприятия в условиях рынка // Известия ТРТУ, 2003
 Тюрин О. Г., Кальницкий В. С., Жегров Е. Ф. Управление потенциально опасными технологиями. монография // Москва, 2013.
 Тюрин О. Г., Кальницкий В. С. Принципы построения и практическая реализация высоконадежных асутп потенциально опасных производств // Автоматизация в промышленности. 2007